Gieseler ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Gieseler (* 1962), deutsche Kinderbuchautorin und Lektorin
 Dieter Gieseler (1941–2008), deutscher Radrennfahrer
 Eberhard Gieseler (Intendant) (1909–1977), Gründungsintendant der Domfestspiele Bad Gandersheim
 Edi Gieseler (1936–2003), deutscher Radrennfahrer
 Friedrich Eberhard Gieseler (1839–1921), deutscher Physiker und Maschinenbauingenieur
 Hannes Gieseler (* 1984), deutscher Politiker und Jurist
 Hans Gieseler (1912–1992), deutscher Geiger und Hochschullehrer
 Hermann Gieseler (1889–1948), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Horst Gieseler (* 1942), deutscher Hürdenläufer
 Johann Gieseler (1842–1891) Wilmersdorfer Millionenbauer
 Johann Karl Ludwig Gieseler (1792–1854), deutscher lutherischer Theologe und Kirchenhistoriker
 Karlheinz Gieseler (1925–2010), deutscher Sportfunktionär und Generalsekretär des Deutschen Sportbundes
 Lorenz Gieseler († 1684), Arzt, Verfasser medizinischer Schriften, Stadtphysikus in Braunschweig
 Manfred Gieseler (* 1933), deutscher Radrennfahrer
 Rolf Gieseler (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Gieseler (1873–1931),  deutscher völkischer Politiker, MdL Preußen
 Volkmar Gieseler, deutscher Jurist und Landrat
 Walter Gieseler (1919–1999), deutscher Musikpädagoge, Musikwissenschaftler und Komponist
 Wilhelm Gieseler (1900–1976), deutscher Anthropologe, Mediziner, Hochschullehrer und SS-Führer

Gieseler bezeichnet ferner:
 Gieseler (Fluss), Nebenfluss der Lippe bei Erwitte in Westfalen

Siehe auch:
 Giesler